Marchesin – cognome italiano
 Agustín Marchesín – calciatore argentino
 Paola Marchesin – costumista italiana